

Battaglia di Panipat
Sotto questa espressione sono riconducibili tre diverse battaglia, tutte combattute in India:
 Prima battaglia di Panipat (21 aprile 1526) – combattuta tra le forze d'invasione del futuro creatore dell'Impero Mughal, Bābur, e la dinastia Lōdī (o Lōdhī) del Sultanato di Delhi
 Seconda battaglia di Panipat (5 novembre 1556) – in cui si scontrarono il sovrano dell'India settentrionale, Hem Chandra Vikramaditya, e le forze dell'Imperatore Mughal Akbar.
 Terza battaglia di Panipat (14 gennaio 1761) – che vide contrapposti l'Impero Maratha e le forze afghane di Aḥmad Shāh Abdālī, sostenuto da tre alleati indiani: il Rohilla Najīb al-Dīn Dawla, gli Afghani della regione del Doab indo-gangetico, guidati da Shujāʾ al-Dawla, e il Nawab di Awadh